Karibiska mästerskapet 1993 () var en fotbollsturnering femte upplagan av Karibiska mästerskapet som är Karibiens fotbollsmästerskap. Mästerskapet som spelades i Jamaica anordnades av CFU som är en del av CONCACAF.

Martinique vann sin första titel efter ha besegrat Jamaica i finalen med 6-5 efter straffar på Independence Park i Kingston.

Martinique och Jamaica kvalificerade sig till CONCACAF Gold Cup 1993 genom att placera sig som de två främsta länderna i mästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser

Fotboll i Jamaica
Fotbollsåret 1993
1993 i Jamaica
Kingston